Егор Александрович Карпицкий (; ) — белорусский футболист, нападающий солигорского «Шахтёра».

Карьера

«Шахтёр» Солигорск 
Футболом начал заниматься в СДЮШОР «Комсомолец». В возрасте 14 лет перебрался в структуру солигорского «Шахтёра». В 2020 году начал выступать в дубле команды. В 2021 году в турнире дублёров отличился 39 забитыми голами и стал лучшим бомбардиром чемпионата. Также в 2021 году начал тренироваться с основной командой. Дебютировал за команду 19 июля 2021 года в Кубке Белоруссии против «Узды», где футболист отличился забитым голом. В Высшей Лиге игрок дебютировал 21 августа 2021 года против мозырской «Славии». Остаток сезона провёл как запасной игрок. По итогу данного сезона стал победителем Высшей Лиги 2021 года.

Аренда в «Шахтёр» Петриков 
В апреле 2022 года отправился в аренду в петриковский «Шахтёр». Дебютировал за клуб 9 апреля 2022 года против «Нафтана». В следующем матче 17 апреля 2022 года против «Осиповичей» отметился первыми голами за клуб, оформив дубль. В матче против «Орши» 23 апреля 2022 года отметился первым своим хет-триком, одержав победу в матче со счётом 9:1. В матче 14 мая 2022 года против «Островца» отметился своим вторым дублем. В матче 11 июня 2022 года против «Слонима» записал на свой счёт свой третий дубль. В июне 2022 года был отозван назад в солигорский «Шахтёр».

По возвращении в солигорский клуб свой первый матч сыграл 25 июня 2022 года против жодинского «Торпедо-БелАЗ». Вместе с клубом в июле 2022 года отправился на матч квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Дебютный гол за солигорский клуб забил 14 октября 2022 года в матче против «Витебска». По итогу сезона стал чемпионом Высшей Лиги. За солигорский клуб провёл 17 матчей во всех турнирах, в которых отличился 3 забитыми голами.

В январе 2023 года футболист начал готовиться к новому сезону, отличившись забитым голом в товарищеском матче против «Барановичей». Стал обладателем Суперкубка Белоруссии 25 февраля 2023 года, где солигорский клуб одержал победу над «Гомелем». Первый матч за клуб сыграл 4 марта 2023 года в рамках Кубка Белоруссии против жодинского «Торпедо-БелАЗ». Вместе с клубом вылетел из розыгрыша Кубка Белоруссии, проиграв в ответном четвертьфинальном матче 11 марта 2023 года жодинскому «Торпедо-БелАЗ». Первый матч в чемпионате сыграл 18 марта 2023 года против новополоцкого «Нафтана».

Международная карьера 
В сентябре 2021 года был вызван в сборную Белоруссии до 19 лет для участия в квалификационных матчах на юношеский Чемпионат Европы. 

В сентябре 2022 года был вызван в молодёжную сборную Белоруссии. Дебютировал за сборную 21 сентября 2022 года против молодёжной сборной России. Дебютный гол за сборную забил 27 сентября 2022 года в товарищеском матче против Казахстана.

Достижения 
 «Шахтёр» Солигорск
 Победитель Высшей Лиги: 2021, 2022
 Обладатель Суперкубка Белоруссии: 2023

Примечания 

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Шахтёр» Солигорск
Игроки ФК «Шахтёр» Петриков